Plaats in Indonesië
 Seboro (Sadang), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Seboro (Krejengan), een plaats in het bestuurlijke gebied Probolinggo in de provincie Oost-Java